Заглада Віктор Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заглада Леоніла Борисівна — етнолог, українська дослідниця народної культури.
 Заглада Надія Григорівна (1894—1977) — передовик сільського господарства Української РСР і державний діяч. Герой Соціалістичної Праці (1961).
Українські прізвища